Ganiyu Tijani – calciatore nigerino
 Joshua Tijani – calciatore ghanese
 Mohamed Tijani – calciatore ivoriano
 Muhamed Tijani – calciatore nigeriano